YQE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kimberley (Canada)